Грот — фамилия.
Род Гротов в России:
 
 Грот, Ефим Христианович (1733—1799) — пастор церкви Св. Екатерины на Васильевском острове, основал в Санкт-Петербурге «Общество для смертных случаев», ввёл страхование жизни в России.
 Грот, Карл Ефимович (1770—1818) — его сын, чиновник Департамента государственных имуществ, выслужил российское дворянство.
 Грот, Яков Карлович (1812—1893) — сын Карла, лингвист и историк литературы, вице-президент Российской академии наук, профессор Гельсингфорсского и Санкт-Петербургского университетов. Его жена — Грот, Наталья Петровна (1828—1899) — писательница.
 Грот, Николай Яковлевич (1852—1899) — русский философ-идеалист, психолог; профессор Московского университета, председатель Московского психологического общества, первый редактор журнала «Вопросы философии и психологии» (с 1889)
 Грот, Константин Яковлевич (1853—1934) — русский филолог-славист, профессор Варшавского университета.
 Грот, Константин Карлович (1815—1897) — губернатор Самары (1853—1860), организатор попечительства о слепых в России.
Другие известные носители
 Грот, Александра Георгиевна (род. 1981) — российская флейтистка.
 Грот, Альфред Фёдорович (1822—1895) — действительный тайный советник, дипломат, сенатор.
 Грот, Георг Христофор (1716—1749) — живописец, в Санкт-Петербурге с 1741; автор портретов Екатерины II, Елизаветы Петровны, Лестока и др.
 Грот, Джей-Рой (род. 1998) — нидерландский футболист, играющий на позиции нападающий.
 Грот, Джордж (1794—1871) — английский историк античности.
 Грот, Иван Фёдорович (1717—1801), художник-анималист, в России с 1741.
 Грот, Кес (1932—1988) — нидерландский футболист.
 Грот, Клаус (1819—1899) — немецкий поэт и писатель.
 Грот, Конрадин (род. 1947) — немецкий трубач и музыкальный педагог.
 Грот, Николас — американский клинический психолог.
 Грот, Пауль Генрих (1843—1927) — немецкий минералог, профессор в Страсбурге и Мюнхене.
 Грот, Саул де (1899—1986) — бельгийский и нидерландский политический деятель, один из лидеров Коммунистической партии Нидерландов.
 Грот, Сильвестр (род. 1958) — немецкий актёр, дебютировавший в 1980 году.
 Грот, Сэмюэль (род. 1987) — австралийский теннисист.
 Грот, Хенк (1938—2022) — нидерландский футболист.
 Грот, Шанталь (род. 1982) — голландская спортсменка, пловчиха, призёр Летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов.
 Грот, Юрий Иванович (1931—2011) — украинский лыжник и спортивный журналист.
 Грот, Ярмила (род. 1987) — словацкая теннисистка.
 Грот — псевдоним польского военного и публициста Стефана Ровецккого (1895—1944). См. также 
 
 
 Улица Грота

 Примечания